Dudnikovo – villaggio rurale russo dell'oblast' di Pskov
Dudnikovo – villaggio rurale russo della Mordovia
Dudnikovo – nome russo del villaggio ucraino di Dudnikove dell'oblast' di Zaporižžja, nel distretto di Novomykolïvka
Dudnikovo – nome russo del villaggio ucraino di Dudnikove dell'oblast' di Zaporižžja, nel distretto di Orichiv
Dudnikovo – nome russo del villaggio ucraino di Dudnikove dell'oblast' di Poltava

Pagine correlate
Dudnikove